Hira, un personnage biblique.
 Hira, une ancienne ville de la Grèce antique ;
 La grotte de Hirâ' est l'endroit où le Prophète Mahomet a reçu ses premières révélations ;
 Al-Hîra est une ville d'Irak située sur la rive droite de l'Euphrate à 18 km au sud-est de Nadjaf ;
 Hira: village proche de Nelson dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 Hira est un genre de Melandryidae de l'ordre des coléoptères ;

Homonymie de toponyme